Die 66. UCI-Cyclocross-Weltmeisterschaften 2015 fanden vom 31. Januar bis 1. Februar 2015 in der tschechischen Stadt Tábor statt.

Ergebnisse

Männer Elite 
(1. Februar 2015, 14:00 Uhr MEZ)

Frauen 
(31. Januar 2015, 14:00 Uhr MEZ)

Männer U23 
(1. Februar 2015, 11:00 Uhr MEZ)

Junioren 
(31. Januar 2015, 11:00 Uhr MEZ)

2015
Radrennen 2015
Radsportwettbewerb in Tschechien
Sport (Tábor)